Ка́лвер (, ) — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
  (1880—1946) — американский девелопер недвижимости.
 Калвер, Джарретт (род. 1999) — американский баскетболист.
 Калвер, Джон (1932—2018) — американский политик, сенатор от Айовы (1975—1981).
  (род. 1943) — американский бейсболист.
  (род. 1938) — английский актёр театра, кино, телевидения и озвучивания.
 Калвер, Роланд (1900—1984) — английский актёр театра, кино и телевидения.
 Калвер, Чет (род. 1966) — американский политик, секретарь Айовы (1999—2007), губернатор Айовы (2007—2011).

Топонимы

США 
  — городок в Индиане.
  — город в Канзасе.
 Калвер — тауншип в Миннесоте.
  — город в Орегоне.

Великобритания 
 Калвер (англ.) — деревня в Дербишире, Англия.

Составные топонимы 
  — меловой холм на острове Уайт (Англия).
 Калвер-Сити — город в Калифорнии (США).

См. также 
 
 
  — американская сеть ресторанов быстрого питания